Автодром:

 Автодром — участок местности, оборудованный для обучения вождению, испытания автомобилей, а также проведения автомобильных соревнований.
 Автодром —аттракцион, на котором посетители могут ездить на небольших двухместных электрических автомобилях.

См. также